Пётр Михайлови Попов:
 Попов, Пётр Михайлович (1862—1920) — директор факультетской терапевтической клиники Московского университета.
 Попов, Пётр Михайлович (1906—1973) — конструктор зенитных комплексов, генерал-майор-инженер, лауреат Сталинской премии.